Зобнино — название населённых пунктов в России:

 Зобнино — село в Кинешемском районе Ивановской области.
 Зобнино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Зобнино — деревня в Можгинском районе Удмуртии.